Почтовые индексы в Исландии — система почтовой индексации современной Исландии, которая предусматривает деление территории страны на девять главных почтовых зон и использование трёхзначных цифровых кодов. 

Общее количество исландских почтовых индексов - 149, из них 18 зарезервированы для абонентских ящиков, два — для государственных учреждений и крупных компаний и один — для международного сортировочного центра.

1xx: Хёвюдборгарсвайдид и Рейкьянес

2xx: Хёвюдборгарсвайдид и Рейкьянес

3xx: Вестюрланд и Вестфирдир

4xx: Вестфирдир

5xx: Нордюрланд-Вестра, Нордюрланд-Эйстра и Вестфирдир

6xx: Эйстюрланд и Нордюрланд-Эйстра

7xx: Эйстюрланд и Сюдюрланд

8xx: Сюдюрланд

9xx: Сюдюрнес (Вестманнаэйяр)

См. также
Почтовый адрес
Почтовый индекс
 Административное деление Исландии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Почты Исландии 

Почтовые индексы по странам
Почта Исландии